Avelino ist der Familienname folgender Personen:

 José Avelino (1890–1986), philippinischer Politiker
 Moisés Avelino (* 1940), brasilianischer Arzt, Unternehmer und Politiker